Eastport kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Eastport, Kanada, ort, Newfoundland och Labrador,

USA 

 Eastport, Maine, ort, Washington County, 
 Eastport, Michigan, ort, Antrim County, 
 Eastport, New York, ort, Suffolk County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar